Ковингтон () — город, расположенный в округе Кентон (штат Кентукки, США) с населением в 40640 человек по статистическим данным переписи 2010 года.

География 
По данным Бюро переписи населения США город Ковингтон имеет общую площадь в 35,48 квадратных километров, из которых 33,93 кв. километров занимает земля и 1,29 кв. километров — вода. Площадь водных ресурсов округа составляет 3,64 % от всей его площади.

Город Ковингтон расположен на высоте 155 метров над уровнем моря.

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в городе проживало 43 370 человек, 10 132 семьи, насчитывалось 18 257 домашних хозяйств и 20 448 жилых домов. Средняя плотность населения составляла около 1274,4 человек на один квадратный километр. Расовый состав города по данным переписи распределился следующим образом: 87,05 % белых, 0,24 % — коренных американцев, 0,34 % — азиатов, 0,03 % — выходцев с тихоокеанских островов, 1,57 % — представителей смешанных рас, 0,63 % — других народностей. Испаноговорящие составили от всех жителей города.

Из 18 257 домашних хозяйств в 28,8 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 34,3 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 16,5 % семей женщины проживали без мужей, 44,5 % не имели семей. 36,5 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 12 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 2,31 человек, а средний размер семьи — 3,08 человек.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в городе составил 30 735 долларов США, а средний доход на одну семью — 38 307 долларов. При этом мужчины имели средний доход в 31 238 долларов США в год против 24 487 долларов среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в городе составил 16 841 доллар в год. 15,5 % от всего числа семей в округе и 18,4 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 25,0 % из них были моложе 18 лет и 13,4 % — в возрасте 65 лет и старше.

Происшествия 
22 января 2015 года в полицию американского города Ковингтон в штате Кентукки поступило сообщение в стрельбе. По меньшей мере, два человека погибли .

Примечания

Ссылки 
 

Города Кентукки
Окружные центры Кентукки